Montaud ist der Name zweier französischer Gemeinden:

 Montaud (Hérault)
 Montaud (Isère)

Siehe auch: Montaut